Bleasdale ist der Name des Ortes
 Bleasdale (Lancashire), Dorf in Lancashire

Bleasdale ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Bleasdale (* 1946), britischer Fernsehdramatiker
 Holly Bradshaw (geb. Bleasdale; * 1991), britische Stabhochspringerin
 Julia Bleasdale (* 1981), britische Langstreckenläuferin
 Marcus Bleasdale (* 1968), britischer Fotojournalist